P5 je označení více linek přívozů Pražské integrované dopravy: 
 Přívoz Císařská louka – Jiráskovo náměstí, od 1. srpna 2008 do 12. prosince 2011
 Přívoz Kotevní – Císařská louka – Výtoň, od 31. března 2012 do sezóny 2014 (v roce 2014 ve dvou větvích)
 Přívoz Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov, od sezóny 2015
 Přívoz Císařská louka – Kotevní – Výtoň, od sezóny 2017
 Přívoz Císařská louka – Výtoň, od 1. května 2020